Французская болонка — название, употребляющееся в России для пород собак:
 Болоньез (), стандарт FCI № 196
 Бишон фризе (), стандарт FCI № 215